2 miejscowości w Polsce: 
 Suliszewice – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki 
 Suliszewice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Łobez